Metropolia Dhaka – jedna z 2 metropolii kościoła rzymskokatolickiego w Bangladeszu. Została erygowana 15 lipca 1950.

Diecezje 
 Archidiecezja Dhaka
 Diecezja Dinadźpur
 Diecezja Mojmonszingh
 Diecezja Rajshahi
 Diecezja Srihotto

Metropolici 
 Lawrence Leo Graner (1950-1967)
 Theotonius Amal Ganguly (1967-1977)
 Michael Rozario (1977-2005)
 Paulinus Costa (2005-2011)
 kard. Patrick D’Rozario (2011–2020)
 Bejoy Nicephorus D’Cruze (od 2020)

Bibliografia 

Religia w Dhace
Metropolie rzymskokatolickie w Bangladeszu